Il gruppo della zippeite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della zippeite 
 Cobaltzippeite
 Magnesiozippeite
 Marécottite
 Natrozippeite
 Nickelzippeite
 Pseudojohannite
 Zinczippeite
 Zippeite

Note 

Zippeite